Mon (staat), een divisie van Myanmar
Mon (volk), een volk in Myanmar
Mon (taal), een Austroaziatische taal
Mon (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
Mon (heraldiek), een heraldisch Japans embleem
Japanse mon (munteenheid), een historische Japanse munteenheid
Riukiuaanse mon, een historische munteenheid op Riukiu
Møn, een eiland en een gelijknamige gemeente in Denemarken
Mon (India), een stad in de Indiase staat Nagaland
Mon (district), een district in de Indiase staat Nagaland
Eenhoorn (sterrenbeeld)

Afkortingen 
 M.O.N. voor Motorsport Organisatie Nederland

Personen
Roel de Mon, een Nederlandse honkballer